Il doppio del torneo di tennis Thunderbird Classic 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrici Françoise Dürr e Betty Stöve che hanno battuto in finale Mona Schallau e Pam Teeguarden 6-3, 5-7, 6-3.

Teste di serie 

 Françoise Dürr /  Betty Stöve (Campionesse)
 Billie Jean King /  Betsy Nagelsen (quarti di finale)

 Kristien Kemmer /  Val Ziegenfuss (semifinali)
 Janet Newberry /  Wendy Overton (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Thunderbird Classic 1974